Одед Фер () је израелски глумац, рођен 23. новембра 1970. године у Тел Авиву (Израел).

Филмографија 

|-
| 1998. || || -{Kiss of Fire}- || || 
|-
| 1999. || Мумија || -{The Mummy}- || Ардет Беј
|-
| 1999. || Жиголо || -{Deuce Bigalow: Male Gigolo}- || Антоан Лаконт 
|-
| 2000. ||Тексашки ренџери || -{Texas Rangers}- || Артон Марсал
|-
| 2000. || || -{Bread and Roses}- || себе|| 
|-
| 2001. || Повратак мумије || -{The Mummy Returns}- || Ардет Беј
|-
| 2004. || Притајено зло: Апокалипса || -{Resident Evil: Apocalypse}- || Карлос Оливера
|-
| 2005. || || -{Dreamer: Inspired by a True Story}- ||принц Садир
|-
| 2005. ||Европски жиголо || -{Deuce Bigalow: European Gigolo}- || Антоан Лаконт|| појављивање
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1970.
Израелски глумци